Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Chine 
  d'infanterie

Japon

URSS 
150e division d'infanterie (URSS)

Note